Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Argentina Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský pátý tenista světa a nejvýše nasazený Rafael Nadal, kterého v semifinále vyřadil Dominic Thiem. Také turnajová dvojka a světová šestka, David Ferrer, skončila před branami finále, když mezi poslední čtveřicí hráčů podlehla krajanu Nicolási Almagrovi.

Vítězem dvouhry se stal pátý nasazený Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal španělského tenistu Nicoláse Almagra po dramatickém třísetovém průběhu 7–6, 3–6 a 7–6, když o vítězi rozhodl až tiebreak posledního setu. Oba se utkali podruhé v kariéře, a stejně jako na Australian Open 2016, vyhrál rakouský hráč.

V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Dvěma soupeřům na turnaji, ve druhém kole Portugalci Eliasovi a v semifinále Nadalovi, dokázal odvrátit mečbol.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2016
ATP World Tour 2016